María Ana de Baviera (nacida Maria Anna Leopoldine Elisabeth Wilhelmine; Múnich, 27 de enero de 1805- Wachwitz, 13 de septiembre de 1877), también conocida como "Marie", fue la esposa del rey Federico Augusto II de Sajonia, y por tal motivo reina consorte  de Sajonia entre 1836 y 1854. Por nacimiento, como hija de los reyes Maximiliano I de Baviera y Carolina de Baden fue princesa de Baviera y un miembro de la casa real Wittelsbach. Fue tía del rey-emperador Francisco José I de Austria y de su consorte, la reina-emperatriz Isabel de Baviera (más conocida como "Sissi").

Familia 
María Ana era la cuarta hija del rey Maximiliano I de Baviera y de su segunda esposa, la princesa Carolina de Baden. Su hermana gemela fue Sofía, que sería archiduquesa de Austria y madre de los emperadores Francisco José I de Austria y Maximiliano I de México. Sus otras hermanas fueron: Isabel Luisa, reina de Prusia; Amalia Augusta, reina de Sajonia; Ludovica, duquesa en Baviera y madre de Isabel, emperatriz de Austria, más conocida como «Sissi». Sus medio hermanos fueron: el rey Luis I de Baviera y Augusta, duquesa de Leuchtenberg.

En la familia, María Ana solo se la llamaba «Maríe». En 1811, el filólogo protestante Friedrich Wilhelm Thiersch se convirtió en el maestro de María Ana y sus hermanas Isabel, Amalia Augusta y Sofía, a quienes enseñó en literatura, geografía e historia, entre otras cosas.

Matrimonio y periodo como reina 
El 24 de abril de 1833, en Dresde, contrajo matrimonio con el príncipe heredero de Sajonia, el futuro rey Federico Augusto II, para quien este fue su segundo matrimonio (había estado previamente casado con la archiduquesa María Carolina de Austria).

Federico Augusto escribió en ese momento al ministro de Estado sajón, Hans Georg von Carlowitz, que la elección de su novia se basó en "el conocimiento preciso de las excelentes cualidades de la mente y el corazón de esta excelente princesa"; por lo tanto esperaba un futuro feliz. Pero esta conexión, como su primer matrimonio, no tuvo hijos. María Ana fue la madrina de la duquesa María Sofía en Baviera, nacida en 1841, la cuarta hija de su hermana menor, la duquesa Ludovica en Baviera. María Sofía se convertiría en la última reina de las Dos Sicilias y pasaría a la historia como la "heroína de Gaeta".

María Ana acompañó a su esposo en largos viajes por Sajonia, lo que ayudó al rey a ganar popularidad adicional y lo hizo aparecer como un regente enérgico y cariñoso. En octubre de 1836, María Ana pidió el establecimiento de asociaciones de mujeres con motivo de la hambruna en las Montañas Ore y Vogtland. Se estableció una asociación de mujeres de las altas montañas Ore y las asociaciones de mujeres de Vogtland, que ella dirigió y que adquirió una forma jurídica fija en 1859 (existió al menos hasta 1932).

En 1836, durante la gran hambruna de Erzgebirge y Vogtland en Sajonia, María Ana organizó los primeros comités de mujeres para ayudar, "Frauenvereinsanstalt der obererzgebirgischen und vogtländischen Frauenvereine" - esto fue rebautizado en 1859 como "Comité Central de Mujeres de Dresde".

Accidente fatal del rey sajón
En agosto de 1854, María Ana y Federico Augusto II viajaron a Baviera, donde visitaron la Primera Exposición Industrial General Alemana en Múnich y luego fueron a Possenhofen para visitar a la hermana menor de María Ana, la duquesa Ludovica. Mientras María Ana permanecía en Possenhofen, el rey, acompañado por su ayuda de cámara y un lacayo, continuó hacia el valle superior de Inn. Hacía años descubrió su pasión por los Alpes y desde entonces visitaba el Tirol con regularidad. El 9 de agosto de 1854 llegó a Imst, en un punto particularmente empinado entre el distrito de Brennbichl y el Inn Bridge, su carruaje abierto de paseo patinó, y el rey y el lacayo salieron despedidos entre los caballos por una frenada brusca. Uno de los caballos golpeó al monarca con su casco detrás de la oreja izquierda con toda su fuerza. Aunque fue posible trasladar al rey con vida hasta una posada cercana, murió allí sin haber recuperado el conocimiento.

Viudez
Tras el fatal accidente de su marido, la viuda María Ana ordenó que se construyera una capilla conmemorativa (Capilla Real), construida en estilo neogótico y consagrada el 4 de agosto de 1855. Ella siguió permaneciendo en la corte sajona, siendo cercana a su cuñado, el rey Juan, y a su hermana, la reina Amalia Augusta, y hacia algunas visitas a la corte austríaca para visitar a su hermana Sofía. Sobrevivió a su marido 23 años.

Murió en 1877 a la edad de 72 años en Wachwitz y fue enterrada en la Iglesia Católica de la Corte en Dresde.

Correspondencia
La correspondencia entre la escritora Ida Hahn-Hahn (1805-1880) y la reina María Ana de 1844 a 1877 se encuentra en el Archivo de Literatura Fritz Reuter Hans-Joachim Griephan en Berlín. 

Hay 35 cartas de Ida a María (20 de julio de 1844, 5 de noviembre de 1850 al 22 de marzo de 1873) y 54 cartas de María a Ida (5 de febrero de 1859 al 8 de enero de 1877).

Honores
La primera herrería de Sajonia, fundada en Cainsdorf, cerca de Zwickau, en 1839, recibió el nombre de Reina María Hut en su honor.

Distinciones honoríficas 
 1833: Dama de la Orden de Santa Isabel. ()
Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. ()

Ancestros

Referencias 

Princesas de Baviera del siglo XIX (casa de Wittelsbach)
Reinas consortes de Sajonia
Reinas consortes de la casa de Wittelsbach
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas de la Orden de Luisa
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Princesas de Sajonia por matrimonio
Damas de la Orden de Santa Isabel
Nacidos en Múnich
Gemelos